|-
| 142701 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142702 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142703 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142704 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142705 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142706 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142707 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142708 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142709 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142710 - || || 9 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142711 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142712 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142713 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142714 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142715 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142716 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142717 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142718 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142719 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142720 - || || 10 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142721 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142722 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142723 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142724 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142725 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142726 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142727 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142728 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142729 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142730 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142731 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142732 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142733 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142734 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142735 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142736 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142737 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142738 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142739 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142740 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142741 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142742 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142743 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142744 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142745 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142746 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142747 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142748 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142749 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142750 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142751 - || || 15 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142752 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142753 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142754 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142755 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142756 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142757 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142758 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142759 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142760 - || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 142761 - || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142762 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142763 - || || 29 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142764 - || || 29 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142765 - || || 29 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142766 - || || 26 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142767 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142768 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142769 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142770 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142771 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142772 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142773 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142774 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142775 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142776 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142777 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142778 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142779 - || || 28 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142780 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142781 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142782 - || || 29 d'octubre de 2002 || Goodricke-Pigott || Goodricke-Pigott
|-
| 142783 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142784 - || || 29 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142785 - || || 29 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142786 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142787 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142788 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142789 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142790 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142791 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142792 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142793 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142794 - || || 28 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 142795 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142796 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142797 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142798 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142799 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142800 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-|}

2